Jméno a příjmení Martin Sus má více nositelů:
 Martin Sus (1989) (* 1989) – český fotbalista
 Martin Sus (1990) (* 1990) – český fotbalista